Кпелле

 Кпелле — народ в западной Африке
 Кпелле — язык народа кпелле
 Кпелле — письмо, использовавшееся для записи языка кпелле в XX веке